Маданг — город в Папуа — Новой Гвинее.
 Маданг — провинция в Папуа — Новой Гвинее.
 Маданг — футбольный клуб из одноимённого города в Папуа — Новой Гвинее.